El nombre de capilla del Socorro o cualquiera de sus variantes:
 Capilla de la Virgen del Socorro, capilla de Nuestra Señora del Socorro o capilla de Santa María del Socorro 
es el nombre de varios edificios religiosos, catalogados como capillas en honor (advocación o patrocinio) a la advocación mariana Virgen del Socorro o Virgen del Perpetuo Socorro.

 Iglesias 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad  en España 
 Capilla del Socorro, católica, en la localidad de Ayamonte, Huelva;
 Capilla del Socorro, católica, en la localidad de Antequera, Málaga'';